

Cinema 
 Frankenstein – film muto del 1910 diretto da J. Searle Dawley
 Il mostro di Frankenstein – film muto del 1920 diretto da Eugenio Testa
 Frankenstein – film del 1931 diretto da James Whale
 Il terrore di Frankenstein (The Ghost of Frankenstein) – film del 1942 diretto da Erle C. Kenton
 Frankenstein 1970 – film del 1958 diretto da Howard W. Koch
 Distruggete Frankenstein! (Frankenstein Must Be Destroyed) – film del 1969 diretto da Terence Fisher
 Frankenstein Junior (Young Frankenstein) – film del 1974 diretto da Mel Brooks
Victor Frankenstein (anche Terror of Frankenstein) – film del 1977 diretto da Calvin Floyd
 Frankenstein di Mary Shelley (Frankenstein) – film del 1994 diretto da Kenneth Branagh
 I, Frankenstein – film del 2014 diretto da Stuart Beattie
 Frankenstein (FRANKƐN5TƐ1N) – film del 2015 diretto da Bernard Rose
Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein – film del 2015 diretto da Paul McGuigan

Editoria 
 Frankenstein - rivista pubblicata da Gianni Sassi nel 1972

Fumetto 
 Frankenstein – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Frankenstein – personaggio dei fumetti DC Comics
 Dottor Franken Stein – personaggio di Soul Eater

Geografia 
 Frankenstein – comune del circondario di Kaiserslautern, nella Renania-Palatinato (Germania)
 Frankenstein – frazione della città di Oederan in Sassonia (Germania)
 Frankenstein in Schlesien – Circondario rurale tedesco prussiano esistito dal 1816 al 1945

Letteratura 
 Frankenstein o il moderno Prometeo – romanzo del 1818 scritto da Mary Shelley
 Victor Frankenstein – protagonista del suddetto romanzo
 Mostro di Frankenstein – personaggio di finzione

Musica 
 Frankenstein - pseudonimo utilizzato da Gianni Sassi come compositore musicale per la sua etichetta discografica Cramps Records (da cui ne deriva il logo) e originariamente da lui disegnato per la sua rivista Frankenstein nel 1972
 Frankenstein – gruppo psychobilly californiano
 Frankenstein – singolo dei The Edgar Winter Group del 1973
 Frankenstein – brano di Marco Masini del 1995 (dall'album Il cielo della vergine)
 Frankenstein – album di Enrico Ruggeri del 2013

Storia di famiglia 
 Casata dei Franckenstein o Frankenstein – nobile famiglia tedesca, originaria della Franconia

Televisione 
 Frankenstein - nome utilizzato per il personaggio immaginario Lurch, nella prima edizione della serie televisiva La famiglia Addams del 1964
 Frankenstein – film d'animazione per la televisione del 1981 diretto da Yūgo Serikawa
 Frankenstein – film del 1984 diretto da James Ormerod 
 Frankenstein – miniserie televisiva del 2004
 Frankenstein – reality show del 2006

Videogiochi 
 Frankenstein – videogioco CRL Group del 1987
 Frankenstein: The Monster Returns, – videogioco Bandai del 1990
 Dr. Franken – videogioco Kemco del 1991
 Mary Shelley's Frankenstein – videogioco Sony Imagesoft del 1994
 Frankenstein: Through the Eyes of the Monster – videogioco Interplay Entertainment del 1995
 Dr. Franken II – videogioco Elite Systems del 1997